Руттнер (нем. Ruttner) — фамилия.

Известные носители:
 Руттнер-Колиско, Агнес (1911–1991) — австрийский биолог.
 Руттнер, Антон (1911–2006) — австрийский геолог, директор геологического института в Вене.
 Руттнер, Франц (1882–1961) — австрийский гидробиолог.
 Руттнер, Фридрих (1915–1998) — австрийский биолог и пчеловод, основатель журнала Apidologie.
 Руттнер, Ханс (1919–1979) — австрийский биолог, директор института пчеловодства.